Giorgio Dal Piaz (1872-1962)
Giambattista Dal Piaz (1904-1995)
Giorgio Vittorio Dal Piaz (1935)

Pagine correlate 
Piaz
Rifugio Piaz